Steche ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Steche (1862–1943),  deutscher Chemiker, Unternehmer und Politiker
 Hans Steche (1868–1956), deutscher Unternehmer, Sohn von Otto Steche
 Hermann Steche (1813–1884), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Lidy Steche, geb. Angermann (1805–1878), deutsche Konzertsängerin und Salonnière
 Otto Steche (1834–1908), deutscher Unternehmer, Inhaber von Heine & Co.
 Otto Hermann Steche (1879–1945), deutscher Mediziner, Zoologe und Pädagoge
 Richard Steche (1837–1893), deutscher Architekt, Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Theodor Steche (1895–1945), deutscher Chemiker, Germanist und Schriftsteller